Elitserien eller Allsvenskan i rugby kallas den högsta serien i svensk rugby. SM i rugby avgörs genom ett slutspel mellan de främsta lagen i elitserien. Svenska mästare 2021 är Stockholm Exiles RFC efter vinst mot Norrköping RK i finalen. Slutresult 33-18.

Allsvenskan 2017
Enköpings RK
Pingvin RC
Hammarby IF Rugby
RK Trojan
Stockholm Exiles RFC

Elitserien 2011
Enköpings RK
Göteborg RK
Hammarby IF Rugby
Attila RG
Stockholm Exiles RFC
Spartacus RUFC

Elitserien 2010
Enköpings RK
Göteborg RK
Hammarby IF Rugby
Pingvin RC
Stockholm Exiles RFC
Spartacus RUFC

Elitserien 2009
Enköpings RK
Göteborg RK
Hammarby IF Rugby
Pingvin RC
Stockholm Exiles RFC
Spartacus RUFC

Elitserien 2008
Enköpings RK
Göteborg RK
Hammarby IF Rugby
Pingvin RC
Stockholm Exiles RFC
Vänersborg RK

Damallsvenskan 2008
Finalen i damallsvenskan avgjordes i två matcher mellan Stockholm Exiles RFC och Göteborg RK på deras respektive hemmaplaner: Årstafältet och Välen. Segrare blev Göteborg RK.

Allsvenskan 2007
De högsta serierna inom svensk rugby spelas 2007 i två allsvenska serier, den södra och norra. 

Allsvenskan norr 2007 består av följande lag:
Attila RG
Enköpings RK
Hammarby IF Rugby
Stockholm Exiles RFC
Uppsala RFC

Allsvenskan syd 2007 består av följande lag:
Göteborg RK
Malmö RC
Pingvin RC
Spartacus RUFC
Vänersborg RK

Damallsvenskan 2007 

De högsta serierna inom svensk damrugby spelas 2007 i två allsvenskor, den södra och norra. 

Damallsvenskan norr 2007 består av följande lag:
IF Attila
Enköpings RK
NRK Trojan
Stockholm Exiles RFC
Uppsala RFC

Damallsvenskan syd 2007 består av följande lag:
Göteborg RK
Malmö RC
Pingvin RC
Lugi RK

Allsvenskan 2006
Allsvenskan norr 2006 bestod av följande lag:
Bromma Red Saints
Enköpings RK
Hammarby IF Rugby
Stockholm Exiles RFC
Uppsala RFC

Allsvenskan syd 2006 bestod av följande lag:
Göteborg RK
Malmö RC
Pingvin RC
Vänersborg RK

Svenska mästare, herrar, genom åren

Svenska mästare, damer, genom åren

Se även
 Rugby

Källor

Fotnoter

Rugby